Chaux puede referirse a: 

 Chaux, comuna de Côte-d'Or.
 Chaux, comuna de Territorio de Belfort.